Rigoberto hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Es un nombre tradicional franco; deriva del nombre germánico Rigobert, compuesto por las raíces rikja: ‘potente’, y berhta: ‘famoso’.

Personas
Rigoberto de Reims (f. 745), monje benedictino.
Rigoberto Cabezas (1860-1896), periodista, militar y político nicaragüense.
Rigoberto Fontao Meza(1900-1936), poeta paraguayo.
Rigoberto Cossio Godoy (1919-2014), industrial panificador y político chileno.
Rigoberto López Rivera (1920-1995), escritor, poeta y químico mexicano.
Rigoberto López Pérez (1929-1956), poeta y héroe nacional nicaragüense, que ejecutó al dictador Anastasio Somoza García (1896-1956).
Rigoberto Ochoa Zaragoza (1935-), político mexicano, miembro del PRI.
Rigoberto Torres (años 1930-), futbolista mexicano.
Rigoberto Cruz (años 1930-1967), maestro y guerrillero nicaragüense.
Rigoberto Romero Carmonal (1940-1991), fotógrafo cubano.	
Rigoberto Tovar (1946-2005), cantante y músico mexicano.
Rigoberto Cisneros (1953-), futbolista mexicano.
Rigoberto Salazar Velasco (años 1950-), político mexicano miembro del PRI, así como delegado del CEN del PRI en Colima.
Rigoberto Rodríguez Entenza (1963-), poeta, narrador, dramaturgo y crítico cubano.
Rigoberto Salgado Vázquez (1969-), político mexicano, miembro del PRI.
Rigoberto Gómez (1977-), futbolista hondureño.
Rigoberto Urán(1987-), ciclista profesional colombiano.

Variantes
Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca
Rigobert Bonne, geógrafo, cartógrafo e hidrógrafo del s.XVIII
Rigobert Song, entrenador camerunés

Ficción
Rigoberto (película de 1945), dirigida por Luis Mottura, protagonizada por Enrique Serrano, Rafael Frontaura, Felisa Mary y Silvana Roth.
«Rigoberto Picaporte, solterón de mucho porte», serie de historietas cómicas creada por Roberto Segura para el semanario Pulgarcito en 1957.

Nombres masculinos